Baligówka – część wsi w gminie Jabłonka
  Baligówka (polana) – polana w miejscowości Witów
 Baligówka (torfowisko) – torfowisko w miejscowości Czarny Dunajec na Kotlinie Nowotarskiej